Gustav Krukenberg, un militaire allemand, général de la Waffen-SS ;
 Friedrich Ernst Krukenberg, un médecin allemand.

Voir aussi 
 Technique de Krukenberg
 Tumeur de Krukenberg